

Patronyme 

 Adrienne Reese (1988-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine
 Aubrey Reese (1978-), joueur de basket-ball américain.
 Brittney Reese (1986-), athlète américaine spécialiste du saut en longueur
 David 'Chip' Reese (1951-2007), joueur professionnel de poker.
 Don Reese (1951-2003), joueur américain de football américain.
 Dylan Reese (1984-), joueur de hockey sur glace américain.
 Gustave Reese (1899-1977), musicologue américain et un professeur.
 John Reese (1910-1981), écrivain américain spécialisé dans l'écriture de western.
 Melissa Reese (1985-), musicienne américaine.
 Mike Reese (1978-2021), politicien américain républicain.
 Pee Wee Reese (Harold Henry Reese; 1918-1999), joueur de baseball américain.
 Shayne Reese (1982-), nageuse australienne.
 Thomas J. Reese (1945-), prêtre jésuite, journaliste et écrivain américain.

Pseudonyme 

 Della Reese (1931-2017), actrice et chanteuse américaine.

Prénom 
Reese Hoffa, né le  à Evans en Géorgie, est un athlète américain spécialiste du lancer du poids.
Reese Witherspoon, de son vrai nom, est une actrice et productrice américaine née le  à la Nouvelle-Orléans, Louisiane (États-Unis).

Personnage de fiction 
 Reese est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1.
 Reese est un personnage de la série télévisée Malcolm.
 John Reese est un personnage de la série télévisée Person of Interest interprété par Jim Caviezel.